Michał Woźniak (1875–1942) – duchowny i błogosławiony Kościoła katolickiego
 Michał Woźniak (1919–1998) – harcerz
 Michał Woźniak (ur. 1948) – biochemik, profesor nauk medycznych, polityk
 Michał Franciszek Woźniak (ur. 1952) – dr hab., historyk sztuki, muzealnik
 Michał Woźniak (ur. 1973) – muzyk  multiinstrumentalista i kompozytor, producent i realizator dźwięku, członek grupy Galicja
 Michał Woźniak – polski łyżwiarz figurowy

Przypisy